Аист (англ. stork) — естественная негеральдическая гербовая фигура.

Геральдисты считают аиста символом патриотизма и сыновней любви, ссылаясь на греческий (antipelargia) и римский (lex ciconiaria) «Закон Аиста», который обязывал младшие поколения заботиться о престарелых родителях. Английское слово аист, происходит от греческого и обозначает сильную привязанность. В иврите аист «хасидах» означает набожность, в связи с верованием древних, что аист кормит не только своих птенцов, но и престарелых родителей. Согласно шведской легенде, аист был назван так из-за крика «Styrca! Styrca!» («Крепись! Крепись!»), которым он подбадривал Христа.

В эмблематике аист не имеет единого всемирного международного общепринятого значения и канонизированного изображения. Часто его путают с изображением цапли или журавля (журавль всегда держит камень в лапе), поэтому для правильного понимания герба необходимо смотреть его описание. Применяется в основном в геральдике Европы, откуда занесён в Южную Америку и Австралию.

История 
Аист в виде эмблемы имеет древние, языческие, до античные традиции применения. В Европе применялась ещё в эпоху Меровингов (стоящий аист), у франков (аист стоящий в анфас).

В Древней Греции аист считался священной птицей богини Геры (Юноны), ассоциировалась с весной и пробуждением природы. В искусстве изображались запряжёнными в колесницу Гермеса (Меркурия), а также топчущим и убивающим змею.

В Северной Европе сосуществовало поверье, что новорождённых детей матерям приносит аист. Это поверье происходило из древнего представления, что новорождённые души обитают в местности, где много болот, прудов и трясин. Впоследствии аист несущий в клюве младенца стал символом крестин.

В еврейской (библейской) символике аист считался нечистой птицей, и в местах, где были значительные массы еврейского населения, жившее с местными немецким людьми в Пруссии, Силезии, Польше, Западной Украины, стран Прибалтики, коренное население постепенно усвоило обычай считать аистов своей «христианской», анти еврейской птицей и оказывать ей всяческую поддержку, привлекая аистов к своему жилищу. Именно эти особенности народов Восточной Европы создали в этом регионе специфическую обстановку, когда аист от Пруссии до Смоленска и от Шпрее и Нейсе до Березины и Днепра стали региональной птицей, вошедшей в местную эмблематику, в то время, как в других регионах Белоруссии и Смоленщины подобной ситуации не было. В данных областях у еврейского народонаселения аист символизировал милость и сострадание, являлся эмблемой особой любви и любви к детям.

В христианстве аист символизировал чистоту, целомудрие, благочестие и бдительность.

У Древних славян аист являлся птицей-тотемом, символом богини Зари (Утренней и Вечерней), семейного благополучия, домашнего уюта, любви к родной земле и дому, с данным символизмом он вошёл в русскую геральдику.

Основные значения аиста:

 Церковное — орудие в руках святого или Бога, очищение от духовной скверны, в связи с чем нередко избирается покровителем (охранителем) какого-либо города, населённого пункта и иных территориальных образований.
 Народное — очиститель от скверны, поедает змей, жаб, лягушек, червей и прочей «болотной нечисти» и отсюда является охранителем домашнего очага, родовых традиций и обычаев, символ чистоты родственных чувств.

Блазонирование 
Как правило аист изображается в классическое «закрытой» позе, стоящим на одной ноге и поджав другую, которая обычно и присутствует на гербовых щитах. В гербе Гааги, где продажа рыбы считалась престижным занятием, аист изображён пожирающим змей, печальная и дурная слава которых, идущая от Библии, позволяет приписывать аисту последующие заслуги добродетельного борца с человеческими пороками. При изображении коронованного аиста, корона помещается у него не на голове, а расположена надетой вокруг шеи. В большинстве случаем изображён белым (серебряным) цветом, но встречаются золотой и червлень. При отличии цвета клюва, глаз, лап, когтей от общего цвета птицы, то это указывается при описании герба.

Использование 
В геральдике аист употребляется в основном в городских и территориальных гербах:

Герб Суринама (1863—1938) — аист с разорванными кандалами, взлетающий вверх.

Швейцария: Грейертц, кантон Фрибург, бывшее графство с IX века, сохраняло древний герб (аист идущий вправо с поднятыми крыльями).

В Германии: Франкен, Кассель (бывшее княжество Изенбург), округ Кобленц, княжество Ройсс (в 1920 году вошло в состав Тюрингии).

Италия: Губбио, Урбине (Перуджия), графство с XIII века, герцогство в XV—XVII веках имел эмблему аиста стоящего вправо с червем в клюве.

В Австралии: Мельбурн, Сидней, Хобарт (Тасмания), Уэстбери, Делорен, Батхерст (аист и кенкуру), Бендиго, Ричмонд.

В территориальной геральдике городов: Ананьев, Беловодск.

Галерея

Литература 
 Состак каки.н. В. В. Похлёбкин. Словарь международной символики и эмблематики. М. Изд. Междун. Отношения. Изд. 3-е. 2001 г. № 2. Аист. ISNB 5-7133-0869-3.
 Сост. В. М. Рошаль. Энциклопедия символов. Изд. Сова. М. 2008 г. Аист. стр. 807—808. ISNB 978-985-16-2097-1.
 Сост: Джованни Санти-Мадзини. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем. М. Изд: Астрель. Аист. стр. 328. ISBN 978-5-271-10044-4.

Аист в геральдике